Olescha (kyrillisch Олеша) ist:

 der Name eines russischen Schriftstellers, siehe Juri Karlowitsch Olescha

 der Name eines Dorfes in der Ukraine, Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Olescha (Iwano-Frankiwsk)
 der Name eines Dorfes in der Ukraine, Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Olescha (Monastyryska)